Plavna je lahko:
 Plavna, Bač (Srbija)
 Plavna, Negotin (Srbija)